La formula molecolare C9H6O4 può indicare:
 Ninidrina
 Esculetina

Formule molecolari